

Geografia 
 Moa – città di Cuba
 Moa – comune del Niger nel dipartimento di Mirriah
 Moa – fiume africano
 Moa – isola australiana

Sigle 
 Microlensing Observations in Astrophysics – progetto internazionale di ricerca di astrofisica
 Military operating area (o anche military operations area) – zona di operazioni militari, in aviazione
 Minute of arc – minuto d'arco, unità di misura degli angoli

Cinema 
 Moa – film del 1986 diretto da Anders Wahlgren

Codici 
 MOA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto militare di Moa (Cuba)
 moa – codice ISO 639-3 della lingua mwan

Zoologia 
 moa – genere fossile di uccelli